Села:
 Щорсівка — колишня назва села Білошиці (Житомирська область, Коростенський район)
 Щорсівка — колишня назва села Степове (Полтавська область, Чутівський район)
 Щорсівка — колишня назва села Олексіївка (Херсонська область, Генічеський район)